Батлье-и-Ордоньес, Хосе (1856—1929) — государственный деятель Уругвая.
 Хосе Батлье-и-Ордоньес (Лавальеха) — город в Уругвае.